Primitive (на български: Примитивен) е втори студиен албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 26 септември 2000 г. от Roadrunner Records. Продадени са 226 569 копия.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Джо Нунес – барабани
 Майки Долинг – китара
 Марсело Диаш – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2000 година